Hochfelden puede referirse a:
 Hochfelden, una comuna francesa en el departamento de Bajo Rin.
 Hochfelden, una comuna suiza del cantón de Zúrich.